Skoki akrobatyczne kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodniczki rywalizowały w dniach 15 - 16 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzem olimpijskim została Białorusinka Hanna Huśkowa. Drugie miejsce zajęła Chinka Zhang Xin. Na trzecim stopniu podium uplasowała się również Chinka Kong Fanyu.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

1. runda kwalifikacyjna 
6 zawodniczek które uzyskały najlepszy rezultat zakwalifikowały się do finału. Natomiast pozostałe zawodniczki o występ w finale walczyły w 2. 
rundzie kwalifikacyjnej, w której przepustkę do finału uzyskało 6 najlepszych zawodniczek.

2. runda kwalifikacyjna 
Do finału awansowało 6 najlepszych zawodniczek.Do ustalenia kolejności brano lepszy wynik z dwóch przejazdów kwalifikacyjnych.

Finały

Finał 1

Finał 2

Finał 3

Przypisy

Bibliografia  
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018